Koda kan syfta på:

 Saxofonkvartteten KODA

 Koda (organisation) – en organisation för danska musikers upphovsrätt (Komponistrettigheder i Danmark)
 Koda (häst) – miniatyrhäst som går under epitetet Australia's Smallest Horse
 Koda, Benin – en ort i Benin

Se även
 Programmering
 Kryptering